

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Сельское поселение Полноват — муниципальное образование, Белоярский район.
Полноват — село, Белоярский район.